– japoński skoczek narciarski, zawodnik klubu Tsuchiya Home.

W reprezentacji zadebiutował w roku 1994. W Pucharze Świata zadebiutował w 1995 w Sapporo.
Ma na swoim koncie jedno podium zawodów Pucharu Świata – 20 stycznia 2001 był 3. na skoczni w Park City.

Jest brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów w drużynie. W roku 1995 Japonia była trzecia w Gällivare. W 2011 wygrał konkurs na dużej skoczni podczas zimowych igrzysk azjatyckich.

Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 200 metrów, oddany w Oberstdorfie w 2001 roku.

W marcu 2015 roku zakończył sportową karierę.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Yoshioki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1998  Oberstdorf – 19. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1995  Gällivare – 13. miejsce
 1996  Asiago – 18. miejsce
 Drużynowo
 1995  Gällivare – brązowy medal
 1996  Asiago – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 76.
 sezon 1996/1997: 51.
 sezon 1997/1998: 24.
 sezon 1998/1999: 13.
 sezon 1999/2000: 61.
 sezon 2000/2001: 20.
 sezon 2001/2002: 51.
 sezon 2004/2005: 77.
 sezon 2005/2006: 49.
 sezon 2009/2010: 73.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997/1998 – 9.
 1998/1999 – 6.
 1999/2000 – 40.
 2000/2001 – 76.
 2001/2002 – 54.
 2004/2005 – 40.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 42.
 1998 – 42.
 1999 – 27.
 2001 – 13.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 29.
 1999 – 23.
 2000 – 53.
 2001 – 34.
 2006 – 71.
 2010 – 42.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 32.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Otaru
Ludzie urodzeni w Otaru
Urodzeni w 1978